Абу́-Зеніма́ — бухта, розташована в східній частині Суецької затоки Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. На березі розташоване село Абу-Зеніма та пристань.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту